Swing kan syfta på

 Swing – en typ av jazz som utvecklades under 1930- och 40-talen
 Swingdans – som hör ihop med jazz-stilen
 Sväng – en känsla av rytmisk energi eller dragkraft i ett musikaliskt framförande
 Swing (album) – ett album av Union Carbide Productions
 Swing (ungdomstidning) –  tidskrift för ungdom, modern musik, sport och dans
 Swing (sporttidning) – en tidning om boxning, kraftsport och liknande 1920-1936
 Nya Swing – en boxningstidning som fanns mellan 1993 och 1996

Se även 
 West Coast Swing
 Swinging – en livsstil
 Sving – flera betydelser
 Swing Vote – flera betydelser
 Swing Lake – flera betydelser